Bayou – region geograficzny w Luizjanie, w USA
Gminy w USA:
 Bayou (ang. Bayou Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Bayou (ang. Bayou Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter